Weberturm steht für:
 Weberturm (Chojnów), Polen
 Weberturm Stargard, Polen
 Weberturm (Goslar), Niedersachsen